Lin Ling (, * 9. September 1977 in Fuzhou (China)) ist eine in China geborene Tischtennisspielerin aus Hongkong, die viermal Asienmeisterin wurde und bei Weltmeisterschaften zwei Silbermedaillen gewann.

Werdegang 
Lin Ling spielte bis 2001 für China und schloss sich danach dem Tischtennisverband von Hongkong an. 

2000 und 2005 gewann sie die Asienmeisterschaft im Einzel und mit der Damenmannschaft von China bzw. Hongkong. Mit dem ersten Platz im Einzel 2005 war sie die erste Asienmeisterin aus Hongkong. Von 1997 bis 2009 wurde sie achtmal für Weltmeisterschaften nominiert. 2001 wurde sie Vizeweltmeister im Einzel hinter Wang Nan, 2006 holte die Silber mit Hongkongs Team. Eine Bronzemedaille erspielte sie sich 2005 im Einzel und 2008 im Mannschaftswettbewerb. 1998 wurde sie bei den ITTF Pro Tour Grand Finals Zweite hinter Wang Nan, im Doppel erreichte sie das Halbfinale 1999 mit Li Nan und 2003 mit Zhang Rui.

2004 und 2008 qualifizierte sich Lin Ling für die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen, wo sie 2008 mit dem Team auf Platz fünf landete. In der Saison 2008/09 spielte die für den niederländischen Verein Mfs Heerlen.

In der ITTF-Weltrangliste wurde Lin Ling von Mai 2002 bis September 2003 unter den ersten zehn geführt. Ihre beste Platzierung war Rang drei im Januar 2003.

Ende 2009 beendete sie ihre aktive Laufbahn und kehrte nach China zurück, um dort zu studieren. In der Folge war sie noch bei einigen Pro-Tour-Turnieren vertreten.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 
  (abgerufen am 8. Oktober 2011)
  (abgerufen am 8. Oktober 2011)
  (abgerufen am 8. Oktober 2011)

Tischtennisspieler (Hongkong)
Tischtennisspieler (Volksrepublik China)
Olympiateilnehmer (Hongkong)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer an den Asienspielen (Hongkong)
Chinese (Hongkong)
Geboren 1977
Frau
Asienmeister (Tischtennis)